Uzbona Su Anbarı är en reservoar i Azerbajdzjan.   Den ligger i distriktet Nachitjevan, i den sydvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku. Uzbona Su Anbarı ligger  meter över havet. Arean är  kvadratkilometer. Den högsta punkten i närheten är Sarıdağ,  meter över havet,  km nordost om Uzbona Su Anbarı. Den sträcker sig 1,0 kilometer i nord-sydlig riktning, och 1,3 kilometer i öst-västlig riktning.

Trakten runt Uzbona Su Anbarı består i huvudsak av gräsmarker. Runt Uzbona Su Anbarı är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Nachitjevan
Vattenmagasin i Azerbajdzjan